Goodricke är ett efternamn som burits av bland andra::

Henry Goodricke
John Goodricke
John Holyoaks Goodricke
Thomas Goodricke